

Patronyme 

 Emiliano Coria (né en 1990), rugbyman argentin.
 Federico Coria (né en 1992), joueur de tennis argentin ;
 Felicísimo Coria (né en 1948), dessinateur espagnol de bande dessinée ;
 Guillermo Coria (né en 1982), joueur de tennis argentin ;
 Rodolfo Coria (né en 1959), paléontologue argentin.

Toponyme 

 la ville de Coria en Espagne ;
 Guijo de Coria est une commune d’Espagne, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure ;
 plusieurs forts romains portent le nom de Coria, dans l’ancienne province de Britannia.

Autres 
 CORIA (laboratoire)

Patronyme hispanique
Homonymie d'acronyme
Acronyme